Příjmení Murdock nese více různých osobností:

 Ian Murdock (1973–2015) – německý programátor
 Margaret Murdocková (* 1942) – americká sportovní střelkyně
 William Murdock (1754–1839) – skotský inženýr a vynálezce

Externí odkazy